Ово је списак градова по броју становника у Свазиленду.

Види још 
 Списак градова по државама
 Свазиленд

Есватини
Списак градова